En Pologne, Michałów est le nom de plusieurs localités  :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Michałów, village du powiat de Polkowice
 Michałów, village du powiat de Środa Śląska 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Michałów, village du powiat de Kalisz
 Michałów, village du powiat d'Ostrzeszów 
 Michałów, village du powiat de Środa Wielkopolska 

dans la voïvodie de Łódź
 Michałów, village du powiat de Zgierz
 Michałów, village du powiat de Zduńska Wola 
 Michałów, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki 
 Michałów, village du powiat de Radomsko 
 Michałów, village du powiat de Piotrków 
 Michałów, village du powiat de Kutno 
 Michałów, village de la gmina de Brzeziny, dans le powiat de Brzeziny 
 Michałów, village de la gmina de Dmosin, dans le powiat de Brzeziny 

dans la voïvodie de Lublin
 Michałów, village du powiat de Włodawa
 Michałów, village du powiat de Zamość

dans la voïvodie de Mazovie
 Michałów, village du powiat de Kozienice
 Michałów, village du powiat de Lipsko 
 Michałów, village du powiat de Łosice 
 Michałów, village du powiat de Mińsk 
 Michałów, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki 
 Michałów, village du powiat de Radom 
 Michałów, village du powiat de Wołomin 
 Michałów, village du powiat de Żyrardów

dans la voïvodie d'Opole
 Michałów, village

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 gmina de Michałów, dans le powiat de Pińczów
 Michałów, village du powiat de Pińczów, chef-lieu de cette gmina
 Michałów, village du powiat d'Opatów 
 Michałów, village du powiat d'Ostrowiec 
 Michałów, village du powiat de Skarżysko 

dans la voïvodie de Silésie
 Michałów, village de la gmina de Kłomnice, dans le powiat de Częstochowa
 Michałów, village de la gmina de Koniecpol, dans le powiat de Częstochowa 
 Michałów, village de la gmina de Poczesna, dans le powiat de Częstochowa

dans la voïvodie de Lublin
 Michałów, village du powiat de Tomaszów Lubelski
 Michałów, village du powiat de Zamość